Uub o Oob es un personaje de la serie Dragon Ball Z y Dragon Ball GT.

Biografía 
Oob es la reencarnación del Kid Boo maligno (de ahí el nombre invertido). Al ser eliminado Boo por Son Goku al final de Dragon Ball Z, éste desea que Boo sea revivido «como un tipo bueno», pues Boo es muy poderoso y prueba ser un rival de extremo interés para Goku.

Oob aparece en el Torneo de artes marciales en el cual ha tomado la forma de un joven humano con extraordinarios poderes, aunque difíciles de controlar. Goku decide enfrentar a Oob en el torneo empezando una gran pelea en la cual lo insulta para sacar su poder escondido, al darse cuenta del poco control que tenía de su poder decide entrenarlo para que se convierta en un poderoso guerrero para así enfrentarlo nuevamente cuando tenga plenamente desarrollados sus poderes, y convertirlo en su sucesor cuando el ya no esté.

Más tarde, en Dragon Ball GT, Oob enfrentaría a algunas de las amenazas que sucederían contra la Tierra. Después de una dura batalla con Baby fusionándose con la forma de Boo que existe como guardián personal de Mr. Satán, volviendo a ser de una forma Majin Boo completo, ya que Mr. Boo era la parte buena y Oob la reencarnación de la parte mala, pero su poder no aumenta como el Majin Buu malo que se enfrentó gotenks. Esta nueva fusión, tiene la apariencia física de Oob, pero su poder aumenta de forma considerable siendo más fuerte que un Super Saiyajin 2, teniendo el mismo poder de Super Baby 2. Sin embargo, a pesar de haberse fusionado con Mr. Boo, después de pelear con Baby Vegeta es convertido en chocolate después de que esta técnica fuera regresada por Baby para después ser comido por este (aunque el realidad hace esto a propósito para destruir a este desde su interior).
Después Oob sale del estómago de Baby cuando estaba convertido en Ozaru. Uub luego aparece en la lucha contra Super A-17, y hace su aparición final distrayendo a In Shenron mientras Gohan, Goten y Trunks les dan sus poderes a Goku.

Personajes de Dragon Ball